Rödlasberg bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Rödlasberg (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Rödlasberg (Oberpfälzisches Hügelland), Berg im Oberpfälzischen Hügelland